Solaris (operacijski sustav), operacijski sustav tvrtke Sun Microsystems
 Solaris (roman), ZF roman poljskog pisca Stanislava Lema
 Solaris (1968.), film Borisa Nirenburga, adaptacija romana
 Solaris (1972.), film Andreja Tarkovskog, adaptacija romana
 Solaris (2002.), film Stevena Soderbergha, prerada filma iz 1972.
 Solaris (grupa), mađarska rock grupa
 Solaris (album), album američke grupe Photek iz 2000.
 Solaris Hotels Resort, hrvatska hotelska kuća